Pasir Garam (Simpang Katis), een plaats in Indonesië
Pasir Garam (Pangkal Balam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing